

Елізабеттаун — місто, штат Індіана
 Елізабеттаун — місто, штат Кентуккі
 Елізабеттаун — місто, штат Нью-Йорк
 Елізабеттаун — місто, штат Північна Кароліна
 Елізабеттаун — місто, штат Пенсільванія
 Елізабеттаун — селище, штат Іллінойс
 Елізабеттаун — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Елізабеттаун — переписна місцевість, штат Огайо